Exchange Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Exchange Bank (El Dorado, Arkansas), NRHP-ID 86003304
 Exchange Bank (Golden, Illinois), NRHP-ID 86003714

Siehe auch:
 Exchange Bank Building